Studio One (televizijska emisija), dnevna emisija uživo na televizijskoj postaji Dubai One koja se emitira na Bliskom Istoku i u Africi
 Westinghouse Studio One, američka televizijska dramska serija koju je emitirao CBS od 1948. do 1958.; smatra se prvim primjerom kvalitete zlatnog doba televizije
 Studio One (diskografska kuća), glazbeni studio i diskografska kuća s Jamajke koja je postojala od 1954. do 1980-ih; važila je za Motown Jamajke, poznati reggae glazbenici su snimali za nju
 Studio One (glazbeni studio), američki studio koji je djelovao od 1970. do 1989; nalazio se u predgrađu Atlante, Doravilleu, koristili su ga poznati rock glazbenici
 Studio One 19, računalo Dellove marke računala, izašao na tržište u travnju 2009.
 PreSonus Studio One softver za zvučne snimke

Usporedi Studio 1.